F13 eller F 13 eller F-13 kan syfta på:

 Junkers F 13  ett tyskt lågvingat monoflygplan.
 BMW F13 – personbil tillverkad av BMW, se BMW F12
 F13 – en tangent på ett tangentbord, se funktionstangent
 F 13 Bråvalla  – en svensk flygflottilj, Bråvalla flygflottilj, som verkade åren 1943–1994.